Красная — река в России, протекает в Юрьянском и Слободском районах Кировской области. Устье реки находится в 57 км по правому берегу реки Летка. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки в лесах в 23 км к северо-востоку от посёлка Юрья. Река течёт на северо-восток, всё течение проходит по ненаселённому лесу. Впадает в Летку около границы с Республикой Коми.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100031853
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103185
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Юрьянского района
Реки Слободского района
Притоки Летки